Дивока-Орлице (, в переводе — «дикая Орлица») — река в Польше и Чехии. Длина — 130 км. Площадь водосборного бассейна — 806,5 км². Среднегодовой расход воды — 11,7 м³/с. Сливаясь с рекой Тихая Орлица на высоте 247 метров над уровнем моря образует реку Орлице (бассейн Лабы).

Берёт начало в Быстшицких горах на территории Польши к югу от курортного города Душники-Здруй, в верховьях проходит по долине, отделяющей Быстшицкие горы от Орлицких гор, по территории природного парка Орлице. По реке проходит популярный маршрут для сплава.

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Эльбы
Реки Нижнесилезского воеводства
Реки Краловеградецкого края
Реки Пардубицкого края